E262:
 Ацетат натрію
 Автошлях E262